Álvaro Fernández (Montevidéu, 11 de outubro de 1985) é um futebolista uruguaio que atua como meio-campista. Atualmente defende o Plaza Colonia.

Carreira 
Integrou o grupo da Seleção Uruguaia de Futebol que fez uma ótima campanha na Copa do Mundo FIFA de 2010.

Ligações externas 
 Perfil em Ogol

Naturais de Montevidéu
Futebolistas do Uruguai
Futebolistas do Montevideo Wanderers Fútbol Club
Futebolistas do Puebla Fútbol Club
Futebolistas do Club Nacional de Football
Futebolistas do Vitória Futebol Clube (Setúbal)
Futebolistas do Club Universidad de Chile
Futebolistas do Seattle Sounders Football Club
Futebolistas do Chicago Fire
Futebolistas do Al-Rayyan Sports Club
Futebolistas do Club de Gimnasia y Esgrima La Plata
Jogadores da Seleção Uruguaia de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010
Uruguaios expatriados no Catar
Uruguaios expatriados no México
Uruguaios expatriados em Portugal
Uruguaios expatriados no Chile
Uruguaios expatriados na Argentina
Uruguaios expatriados nos Estados Unidos